Patrick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian H. Patrick
 Thomas S. Patrick